Les mots radiatus, radiata et radiatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un participe passé latin signifiant « muni de rayons, rayonnant ».

Sciences et techniques

Anatomie humaine 
 En biologie du développement, la  est l'ensemble des cellules folliculaires issues de la granulosa et qui entourent l'ovocyte  et .
 En neurosciences, la corona radiata est l'une des deux zones différenciées de la substance blanche du cerveau.

Biologie 
 Les Radiata (radiés, radiaires) sont l'une des deux sous-règnes d'animaux métazoaires.
 En taxonomie, les mots radiatus, radiata et radiatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : radiatus, radiata, radiatum.

Météorologie 
 Un radiatus, ou stratocumulus radiatus, est un nuage en bancs, en nappes ou en couches formant de larges bandes parallèles qui, par effet de perspective, semblent converger vers un voire deux points de l'horizon.

Culture et société 
 Radiata Stories est un jeu vidéo de rôle développé par Tri-Ace, publié en 2005 sur PlayStation 2.
 Corona radiata est un morceau de l'album The Slip de Nine Inch Nails, sorti en 2008.

Notes et références 

Épithète spécifique